Ластовки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ластовки — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Ластовки — хутор в Глубокском районе Витебской области.